Dobra může být:

 Chorvatsko
 Dobra (řeka v Chorvatsku) – řeka

 Polsko
 Dobra (okres Turek) – město ve Velkopolském vojvodství, sídlo gminy Dobra
 Dobra (okres Łobez) – město v Západopomořanském vojvodství, sídlo gminy Dobra
 Dobra (okres Bolesławiec) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Bolesławiec
 Dobra (okres Oleśnica) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Dobroszyce
 Dobra (okres Łask) – vesnice v Lodžském vojvodství, část gminy Sędziejowice
 Dobra (okres Zgierz) – vesnice v Lodžském vojvodství, část gminy Stryków
 Dobra (Malopolské vojvodství) – vesnice v Malopolském vojvodství, sídlo gminy Dobra
 Dobra (Mazovské vojvodství) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Bulkowo
 Dobra (Opolské vojvodství) – vesnice v Opolském vojvodství, část gminy Strzeleczki
 Dobra (okres Przeworsk) – vesnice v Podkarpatském vojvodství, část gminy Sieniawa
 Dobra (okres Sanok) – vesnice v Podkarpatském vojvodství, část gminy Sanok
 Dobra (Pomořské vojvodství) – vesnice v Pomořském vojvodství, část gminy Dębnica Kaszubska
 Dobra (Slezské vojvodství) – vesnice v Slezském vojvodství, část gminy Pilica
 Dobra (okres Poznaň) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Buk
 Dobra (Západopomořanské vojvodství) – vesnice v Západopomořanském vojvodství, sídlo gminy Dobra

 Rakousko
 Dobra (zřícenina hradu) – zřícenina hradu v Dolním Rakousku

 Rumunsko
 Dobra (župa Dâmbovița) – obec v župě Dâmbovița
 Dobra (župa Hunedoara) – obec v župě Hunedoara

 Španělsko
 Dobra (řeka ve Španělsku) – řeka

Související články 
 Dobrá
 Gmina Dobra